Cinema: Thank You (pel·lícula), pel·lícula de 1925 dirigida per John Ford
 Àlbums:
 Thank You (Duran Duran), àlbum de 1995 per Duran Duran
 Thank You (Royal Trux), àlbum de rock de 1995 per Royal Trux
 Thank You (àlbum de Jamelia), àlbum de R&B del 2003 de Jamelia
 Thank You (Stone Temple Pilots), àlbum de grans èxits del 2003 de Stone Temple Pilots
 Thank You (TRR50), àlbum recopilatori de 2004 del segell discogràfic Temporary Residence Limited
 Thank You (Declan Galbraith), àlbum de pop del 2006 per Declan Galbraith
 Thank You (Zemfira), àlbum de rock alternatiu del 2007 del cantant rus Zemfira
 Cançons:
 Thank You (Led Zeppelin), balada rock de 1969 per Led Zeppelin
 Thank You (Ray Boltz), cançó chiristiana de 1988 per Ray Boltz
 Thank You (Boyz II Men), cançó R&B de 1994 pels Boyz II Men
 Thank U, cançó de pop rock de 1998 d'Alanis Morissette
 Thank You (For Loving Me at My Worst), cançó pop de 1999 de The Whitlams
 Thank You (Bow Wow), cançó de 2001 de pop-rap per Bow Wow
 Thank You (Dido), cançó pop de 2001 per Dido
 Thank You (cançó de Jamelia), cançó pop de 2004 pop per Jamelia
 Thank You (Hellyeah), cançó de metal del 2008 per Hellyeah
 Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin), cançó funk de 1969 de Sly & the Family Stone
 Thank You (Simple Plan), cançó punk de 2004 del grup canadenc Simple Plan pel seu disc Still Not Getting Any...